Вібрак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Вібрак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта